Jadera steht für:
 Zadar (dt. Jadera), kroatische Stadt in Norddalmatien
 Jadera (Gattung), Gattung der Glasflügelwanzen